La 2. divisjon 2020, anche nota come PostNord-ligaen per ragioni di sponsorizzazione, ha visto le vittorie finali di Fredrikstad e Bryne, nei rispettivi raggruppamenti, con conseguente promozione in 1. divisjon. Skeid e Asker, seconde classificate, avrebbero affrontato il sistema di qualificazione alla 1. divisjon, che avrebbe coinvolto anche la 14ª classificata in quest'ultima divisione, lo Stjørdals-Blink.

Lo svolgimento della stagione è stato diverso a causa della pandemia di COVID-19: invece del classico girone all'italiana, dopo le prime 13 giornate le migliori 7 squadre di ogni raggruppamento hanno affrontato una sorta di girone-promozione, mentre le altre 7 hanno concluso la stagione, che non prevedeva retrocessioni. Quest'ultima decisione è stata presa poiché i campionati inferiori sono stati annullati, a causa della pandemia.

Nonostante la seconda fase prevedesse 6 incontri, alcuni di questi sono stati cancellati, poiché ininfluenti ai fini della classifica finale.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 1 - Play-off

Gruppo 2

Gruppo 2 - Play-off

Qualificazioni alla 1. divisjon

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1 e del gruppo 2 su Fotball.no

Calcio nel 2020
Campionato norvegese di calcio